Kevin Krawietz e Andreas Mies erano i detentori del titolo, ma hanno scelto di partecipare al concomitante torneo di Rotterdam.

In finale Dominic Inglot e Aisam-ul-Haq Qureshi hanno sconfitto Steve Johnson e Reilly Opelka con il punteggio di 7-65, 7-66.

Teste di serie 

  Austin Krajicek /  Franko Škugor (primo turno)
  Santiago González /  Ken Skupski (primo turno)

 Marcus Daniell /  Philipp Oswald (primo turno)
 Luke Bambridge /  Ben McLachlan (primo turno)

Wildcard 

  John Isner /  Tommy Paul (primo turno)

 Shawn Jackson /  Ostap Kovalenko (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

New York Open 2020